

Топонім

Бремен — місто в Німеччині
 Бремен (земля) — земля в Німеччині

Бремен — місто, штат Джорджія
 Бремен — місто, штат Індіана
 Бремен — місто, штат Кентуккі
 Бремен — місто, штат Мен
 Бремен — селище, штат Огайо
 Бремен — територія округу Коллмен, штат Алабама, США.

Інше
 6320 Бремен — астероїд головного поясу.
 Бремен (лайнер) — німецький трансатлантичний лайнер, споруджений для компанії «Північнонімецький Ллойд».
 Бремен (аеропорт) — міжнародний аеропорт у м. Бремен.